Charles Stanley peut désigner :

 Charles Stanley  comte de Derby (1628–1672), noble anglais.
 Charles John Stanley (1712-1786), un compositeur anglais,
 Charles Stanley Monck (1819-1894), le premier gouverneur général du Canada,
 Charles Henry Stanley (1819-1901), un joueur d'échecs américain,
 Charles Frazier Stanley (1932- ), un pasteur baptiste américain du nord d'Atlanta.